Colombarola ima više značenja:
 Colombarola, Piacenza
 Colombarola, Verona